Arsizio puede referirse a:

Brusino Arsizio, comuna suiza del cantón del Tesino
Busto Arsizio, municipio italiano de la provincia de Varese